Coram kan syfta på:

 Coram, Montana
 Coram, New York